New Jersey, een staat aan de oostkust van de Verenigde Staten
 Nederlandse Jurisprudentie (NJ), een door Kluwer uitgegeven weekblad dat uitsluitend gerechtelijke uitspraken publiceert
 Nederlands Juristenblad (NJB), een juridisch weekblad dat door Kluwer wordt uitgegeven
 Neue Justiz (NJ) een door Nomos maandelijks uitgegeven Duitstalig juridisch vakblad
 Nordjyske Jernbaner (NJ), een Deense spoorwegmaatschappij
 Nationale Jamboree (NJ of nj), een kamp voor scouts en explorers dat elke vier jaar in Nederland wordt gehouden
 Ñ, de N met tilde die in het Spaans en andere talen gebruikt wordt; in het Spaans uitgesproken als nj
 nanojoule (nJ), een hoeveelheid energie, een miljardste deel van een joule